

Gouvernement 

Président : Denis Sassou-Nguesso
Premier ministre : Louis-Sylvain Goma

Événements 

 : début de l'exploitation du gisement de pétrole Likouala, découvert en 1972 au large de Pointe-Noire.
 : visite du pape Jean-Paul II à Brazzaville.
 : inauguration de l'aéroport Agostinho-Neto de Pointe-Noire.
 : visite du président Mobutu à Brazzaville.

Naissances

Décès

Voir aussi 
 1980 en Afrique